Баранка Колорада има више значења:

 Баранка Колорада (Темиско), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Баранка Колорада (Асунсион Исталтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику